Europees kampioenschap taekwondo 2002 (AETF)
 Europees kampioenschap taekwondo 2002 (ETU)